Strano, pseudonimo di Francesco Stranges – cantante italiano
 Nino Strano – politico italiano
 Orazio Strano – cantante italiano
 Paolo Strano – funzionario e prefetto italiano